«Игра Эндера» () — серия научно-фантастических книг, автором которых является Орсон Скотт Кард. Серия началась с романа с одноименным названием «Игра Эндера», которая была опубликована в 1985 году. Сейчас серия состоит из четырнадцати романов, тринадцати коротких рассказов и сопутствующей продукции: 47-и изданий комиксов, аудиокниг, видеоигры и фильма. Первые два романа из серии, «Игра Эндера» и «Голос тех, кого нет» (1986), выиграли Премию Хьюго и Премию «Небьюла» и считаются одними из самых влиятельных научно-фантастических романов 1980-х годов.

Сага Эндера рассказывает о будущем, где человечество чудом пережило вторжение агрессивной инопланетной расы, прозванной «жукеры». Главный герой серии, Эндрю «Эндер» Виггин, мальчик с выдающимися умственными способностями, отправляется в Боевую школу, чтобы научиться командовать флотом и отразить будущее повторное вторжение.

Роман «Голос тех, кого нет» является продолжением романа «Игра Эндера». Действие книги происходит примерно в 5270 году, через 3000 лет после событий в первой книге. Эндеру (который теперь пользуется своим настоящим именем, Эндрю Виггин или псевдонимом «Голос тех, кого нет») 35 лет. Следующие произведения описывают события, предшествовавшие оригинальному произведению и происходили параллельно с ним.

Дата публикации

Хронологический порядок 

Earth Unaware
Earth Afire
Earth Awakens
The Swarm
The Hive
The Queens (TBA)
Ender's Game 
Ender's Shadow (Примечание. События Игры Эндера и Тень Эндера происходят примерно в тот же период времени.)
A War of Gifts (Примечание: Это происходит во время Игры Эндера / Тень Эндера.)
Children of the Fleet
Shadow of the Hegemon
Shadow Puppets
Shadow of the Giant
Ender in Exile (Примечание: Начало происходит во время Тени Гегемона и Тени Гиганта)
Shadows in Flight
First Meetings (Примечание:  Сборник из четырех рассказов. Первые два происходят, когда родители Эндера еще дети и подростки. Далее следует оригинальная новелла «Игра Эндера». Последний рассказ впервые объединяет Эндера и Джейн, когда Эндеру только что исполнилось 20 лет.)
Speaker for the Dead
Xenocide
Children of the Mind
The Last Shadow

См. также 
 Орсон Скотт Кард
 Эндер Виггин
 Игра Эндера

Примечания

Ссылки 
 Original «Ender’s Game» short story
 Ender’s Game page on Card’s website
 Ender Saga
 Орсон Скотт Кард

Книжные серии по алфавиту
Орсон Скотт Кард
Фантастические книжные серии
Фантастические романы на английском языке
Книги о вторжении пришельцев
Космос в фантастической литературе